Exobasidiaceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Exobasidiaceae i ordningen Exobasidiales, klassen Exobasidiomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Exobasidiales, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Exobasidiaceae